Velika nagrada Azerbajdžana (službeno:2017 Formula 1 Azerbaijan Grand Prix) utrka je bolida Formule 1. Održana je 25. lipnja 2017. godine u Bakuu u Azerbajdžanu. Bila je to osma utrka sezone 2017.

Sudionici utrke

Uoči utrke objavljena je informacija da je Monisha Kaltenborn odstupila s mjesta Sauberove šefice.

Nizozemac Max Verstappen u Red Bullu bio je najbrži na prvom i drugom slobodnom treningu. U subotu na trećem slobodnom treningu najbrže vrijeme ostvario je Finac Valtteri Bottas u Mercedesu. Bottasov momčadski kolega, Britanac Lewis Hamilton ostvario je prvu startnu poziciju i dovozio rekord kruga na ovoj stazi. Drugo mjesto pripalo je Bottasu, dok su se u drugom redu smjestili Ferrarijevi vozači, Finac Kimi Räikkönen i Nijemac Sebastian Vettel. Hamiltonu je ovo bila 66. najbolja startna pozicija, te je time pretekao Brazilca Ayrtona Sennu na drugom mjestu na listi svih vremena.

Australac Daniel Ricciardo pobijedio je u utrci, dok je drugo mjesto pripalo Bottasu. Prvo postolje u karijeri ostvario je Kanađanin Lance Stroll. Bilo je to prvo postolje za jednog kanadskog vozača od Jacquesa Villeneuvea na VN Njemačke 2001. Za vrijeme sigurnosnog automobila dogodila su se dva incidenta među dvojicom vodećih vozača. Najprije je Hamilton usporio na izlasku iz jednog zavoja, što je iznenadilo Vettela koji je udario u stražnji dio Hamiltonovog bolida. Nijemac, iako bez veće štete na bolidu, bio je vidno uzrujan te je svoj bolid postavio pored Hamiltonovog i potom namjerno skrenuo udesno i udario glavnog konkurenta za naslov svjetskog prvaka. Zbog toga je dobio kaznu od deset sekundi, te utrku završio na četvrtom mjestu.

Hamiltona je u nastavku utrke pogodio problem s naslonom za glavu koji se počeo odvajati s njegovog Mercedesa. Zbog dodatnog neplaniranog ulaska u boks, Britanac je utrku završio na petom mjestu. Prve bodove u ovoj sezoni osvojili su Španjolac Fernando Alonso i McLaren.

Rezultati kvalifikacija

 – Carlos Sainz Jr. je dobio 3 mjesta kazne zbog sudara s Romainom Grosjeanom na prethodnoj utrci u Kanadi.
 – Fernando Alonso je dobio 40 mjesta kazne zbog promjene dijelova pogonske jedinice.
 – Stoffel Vandoorne je dobio 35 mjesta kazne zbog promjene dijelova pogonske jedinice.
 – Jolyon Palmer nije vozio kvalifikacije zbog oštećenja bolida na trećem slobodnom treningu, kojeg mehaničari nisu uspjeli popraviti do početka kvalifikacija.

Rezultati utrke

Ukupan poredak nakon 8 od 20 utrka

Poredak vozača

Poredak konstruktora 

 Velika nagrada Kanade 2017. - Prošla utrka ← Formula 1 – sezona 2017. → Sljedeća utrka -  Velika nagrada Austrije 2017.

Izvori

Azerbajdžan-2017
Azerbajdžan